Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2017 — 14-й сезон после основания китайской Суперлиги, 56-й в высшей лиге КНР и 24-й после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией. Ведущим спонсором чемпионата является компания Ping An Insurance, а в название розыгрыша было введено её название.

В турнире приняло участие 16 команд из 13 городов.

Общая информация о командах 
Команды, получившие повышение в классе (Первая лига, сезон 2016 года)
 Тяньцзинь Цюаньцзянь
 Гуйчжоу Чжичэн
Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Китая по футболу 2016 года)
 Ханчжоу Гринтаун
 Сицзячжуан Эвер Брайт

Изменения в тренерском штабе

Иностранные игроки 
Согласно новому регламенту, каждая команда Суперлиги может на матч заявить пять иностранных игроков (легионеров), в том числе 1 игрок, гражданство которого относится к АФК. Также в заявку на встречу должны быть включены два игрока в возрасте до 23 лет, а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе. В каждом отдельном матче может принимать участие три легионера. Игроки из Гонконга, Макао и Тайваня легионерами не считаются.

Игроки из Гонконга/Макао/Тайваня (не легионеры)

  Легионеры, покинувшие клуб по итогам первой части чемпионата.

Данные обновлены по состоянию на 19 июня 2017 г.

Турнирная таблица 

Источник: Sina Sports
(C) Чемпион; (R) Выбывшая команда.

  Шанхай Гринлэнд Шеньхуа квалифицировался в групповой этап чемпионов АФК как победитель Кубка Китая 2017

Данные обновлены по состоянию на 30 октября 2017

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Таблицы, последние результаты на сайте championat.com

Примечания 

2017
Спорт в Китае в 2017 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017